Peseta - voormalige munteenheid in Spanje en Andorra
 La Peseta (Madrid) - stadsdeel in het westen van Madrid
 La Peseta (metrostation) - metrostation in Madrid, vernoemd naar bovenstaande wijk